Cuzieu kan syfta på:
 Cuzieu, Ain
 Cuzieu, Loire